

Cinema 
 El puente – film del 1950 diretto da Carlos Gorostiza
 Il ponte (El puente) – film del 1977 diretto da Juan Antonio Bardem

Geografia 
 El Puente,  un sito archeologico Maya nel dipartimento di Copán in Honduras.
 El Puente (Bolivia), un comune della Bolivia nella provincia di Guarayos (dipartimento di Santa Cruz).
 El Puente del Arzobispo, un comune spagnolo di 1.483 abitanti situato nella comunità autonoma di Castiglia-La Mancia.